Wieser:
 Friedrich von Wieser
 Gustav Wieser
 Manuel Wieser
 Sandro Wieser